La ligne 42 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers à Lierre entre  et .

Histoire 

 : mise en service entre Anvers Zurenborg la gare de Lierre et Zandhoven Village, sections nouvelles (capital 31) sauf Anvers Zurenborg - Anvers Zurenborg commune avec la ligne Anvers - Hoogstraten / Turnhout (capital 1); écartement du Cap (); traction vapeur, exploitation par la Antwerpsche Mij voor den Dienst van Buurtspoorwegen (AMDB).

 : extension de Zandhoven Village à  Oostmalle.

 : mise à l'écartement métrique ().

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification entre Anvers Zurenborg et Wommelgem.

 : électrification entre Wommelgem et Broechem.

 : électrification entre Broechem et la gare de Lierre.

 : création d'une antenne vers Wommelgem Village (traction électrique); indice 45.

 : suppression du trafic voyageur sur la section Anvers Porte de Turnhout - Anvers Zurenborg (maintien du dépôt), terminus déplacé à la Rooseveltplaats par les voies du tramway urbain.

Date inconnue (avant )  : indice 45 devient indice 42/.

 : suppression de la section Broechem Station - Lierre Gare (électrique) service 42 limité à Broechem Station; suppression de la section Broechem - Oostmalle (traction autonome) et du service.

 : suppression de la section Broechem - Wommelgem et du service 42.

 : suppression du service 42/.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers